Eine SVLK/KGN-Transkription (engl. SASM/GNC romanization, auch SVLK/KGN/SRK) ist eine Transkriptions- bzw. Umschrift-Konvention für jeweils eine ein nichtlateinisches Schriftsystem verwendende Sprache in die lateinische Schrift aus einer Zusammenstellung, die in der Volksrepublik China von folgenden Institutionen eingeführt wurde:
 der früheren Staatsverwaltung für Landvermessung und Kartografie (engl. SASM = State Administration of Surveying and Mapping), chin. , nach 1982 Staatliches Büro für Landvermessung und Kartografie () und 2011 umbenannt in Nationale Verwaltung für Landvermessung, Kartografie und Geoinformation ()
 dem Komitee für geografische Namen (engl. GNC = Geographical Names Committee), chin. 
 dem früheren Schriftreform-Komitee (engl. SRC = Script Reform Committee of the People’s Republic of China), chin. , 1985 umbenannt in Staatliche Sprachkommission bzw. Nationales Sprachen- und Schriftzeichen-Arbeitskomitee ()
Diese Zusammenstellung enthält unter anderem Transkriptionen für Chinesisch (offiziell bekannt als Hanyu Pinyin oder kurz Pinyin), Mongolisch, Tibetisch und Uigurisch. In diesem Zusammenhang steht auch die 1976 in Kraft gesetzte Regulation der phonetischen Transkription von Ortsnamen der Minderheitennationalsprachen in Hanyu-Pinyin-Buchstaben (engl. Regulation of Phonetic Transcription in Hanyu Pinyin Letters of Place Names in Minority Nationality Languages, chin. ) sowie Regulierungen zur Schreibung von Personennamen mit Hanyu-Pinyin-Buchstaben.

Diese Transkriptionssysteme werden in der VR China seit 1978 zur Schreibung von Personennamen und geographischen Bezeichnungen in fremdsprachigen Texten verwendet.

Alle Schemata mit Ausnahme von Pinyin haben eine strikte Form und eine breite Form, wobei die breite Form allgemein verwendet wird. Im Falle des Pinyin werden die Tonzeichen in der Praxis weggelassen.

Chinesisch 

Hanyu Pinyin wird für die Romanisierung des Chinesischen verwendet, die Tonzeichen werden in der breiten Form weggelassen und in der strikten Form gesetzt.

Mongolisch

Schema 

Obwohl die Mongolische Schrift im Standard aufgeführt ist, ist diese noch stets eine Phonetische Transkription auf Basis des  Qahar-Dialekts. So wird z. B.  nicht als Ûlaganhada hôta transkribiert, sondern eher Ûlaanhad hôt (strikt) oder Ulanhad hot (breit).

Obschon im Rahmen des Standards empfohlen wird die strikte Transkription zu verwenden bei der Transkription von Ortsnamen und die breite Transkription allgemein zu verwenden, wird die strikte Transkription in der Praxis kaum genutzt, z. B. Hohhot statt eigentlich Hohhôt. Bei manchen Fällen wird die SASM/GNC/SRC-Transkription des Mongolischen sogar mit dem Hanyu pinyin verbunden, beispielsweise Huhhot oder Huhehot.

Beispiele 

Eigene Rekonstruktion mit Hilfe des mongolischen Alphabets (Bitte prüfen!).

Schriftzeichen in rot bei der strikten Transkription des SASM/GNC/SRC und das kyrillisch-mongolische Schrift sind nicht gegenseitig isomorph. Dies kann durch dialektale Unterschiede (Chakhar und Khalkha) oder unterschiedliche Interpretation des Konzepts phonetisch/phonemisch. 
Schriftzeichen in grün bei der strikten Transkription des SASM/GNC/SRC und dem traditionellen Mongolisch sind gegenseitig nicht äquivalent.

Tibetisch

Uigurisch 
Das SASM/GNC/SRC-Transliterationssystem für die uigurische Sprache basiert auf der Neuen Schrift (allgemein bekannt als Yengi Yeziⱪ oder Uyghur Pinyin Yëziqi), da zu jener Zeit die uigurische Neue Schrift die offizielle Orthografie des Uigurischen in China war.

Schema 
 UEY – Uigurische arabische Schrift (Uyghur Ereb Yëziqi)
 ULY – Uigurische Lateinschrift (Uyghur Latin Yëziqi)
 UYY – Uigurische Neue Schrift (Uyghur Yëngi Yëziqi)
 broad – SASM/GNC/SRC broad
 strict – SASM/GNC/SRC strict

Nicht-SASM/GNC/SRC-Transkriptionen und Orthografien in China

Pinyin-basierte oder Pinyin-beeinflusste 
Romanisierungen wie Bbánlám pìngyīm und Guangdong Romanization, so wie Orthografien wie beispielsweise das Zhuang-Alphabet (1982) und Yengi Yeziⱪ für Uighurisch (Uighur Pinyin Yëziqi) sind keine SASM/GNC/SRC Transkriptionen.

Nicht-SASM/GNC/SRC-Transkriptionen verwendet in China 
Nicht-SASM/GNC/SRC-Transliterationen dürfen in China für Lehrzwecke verwendet werden und werden hierfür gefördert. Beispielsweise verwenden Büchereien in China die Wylie-Transliteration und wissenschaftliche Transkription, um tibetische und mongolische Buchtitel zu transkribieren bzw. den Bibliothekskatalog.

Nicht-SASM/GNC/SRC-Transkriptionen (e.g. THDL) hingegen werden mitnichten gefördert (Englisch: rather not promoted).

Personen- und Ortsnamen von Sprachen ohne SASM/GNC/SRC-Transkription 
Für Personen- und Ortsnamen von Sprachen ohne SASM/GNC/SRC-Transkription wird die Pinyin-Romanisierung ihrer Transkription in Chinesische Schriftzeichen verwendet. Z.B.  Xishuangbanna wird nicht mit Sipsongpanna oder Sibsongbanna transkribiert.

Die Oirat-Sprache wird jedoch aus dem entsprechenden Qahar-Dialekt transkribiert, da dieser seitens der Regierung der Volksrepublik China offiziell als mongolischer Dialekt angesehen wird.

Anmerkungen

Literatur 
 Regulation of Phonetic Transcription in Hanyu Pinyin Letters of Place Names in Minority Nationality Languages

Weblinks 
Bureaus
 National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation, formerly State Administration of Surveying and Mapping 
 National Language and Character Working Committee, formerly Script Reform Committee 
UN
 Chinese – United Nations Romanization Systems for Geographical Names (PDF; 39 kB) 
 Mongolian – United Nations Romanization Systems for Geographical Names (PDF; 41 kB) 
 Tibetan – United Nations Romanization Systems for Geographical Names (PDF; 64 kB) 
 Uighur – United Nations Romanization Systems for Geographical Names (PDF; 54 kB) 

Angewandte Linguistik
Umschrift für Chinesisch
Umschrift für Tibetisch
Umschrift